Министерството на транспорта и съобщенията (МТС) е министерство в България, което провежда правителствената политика в областта на транспорта и съобщенията.

История 
Министерството е създадено първоначално като Министерство на железниците, пощите и телеграфите през 1912 г. и съществува отделно до 1934 г., когато е слято с Министерство на обществените сгради, пътищата и благоустройството в новото Министерство на съобщенията, но на 21 май 1935 година те отново са разделени. На 11 декември 1947 г. е разделено на Министерство на железопътните, автомобилните и водните съобщения и Министерство на пощите, телеграфите и телефоните.

В периода 1947 – 2021 г. променя името си на:
 Министерство на железопътните, автомобилните и водните съобщения (1947 – 1949) и
 Министерство на пощите, телеграфите и телефоните (1947 – 1957),
 Министерство на транспорта (1949 – 1957, 1966 – 1999, 2005 – 2009),
 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (2009 – 2021),
 Министерство на транспорта и съобщенията (1957 – 1966, 1999 – 2005, 2021 – ).

Сграда 
Сградата, в която днес се помещава министерството се намира на адрес София 1000, улица „Дякон Игнатий“ № 9. Построена е през 1910 година за създадената с белгийски капитали Балканска банка. Преди това на същото място се е намирала къщата на Петко Каравелов. Към старата сграда е пристроено многоетажно здание (откъм ул. Генерал „Йосиф В. Гурко“), което със своите 17 етажа е сред най-високите в центъра на София.

Министри

Бележки

Източници

Външни препратки 
 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията – официален уебсайт

България
Основани в България през 1912 година
Транспорт
Комуникации в България
Транспорт в България